|-
| 150901 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150902 - || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150903 - || || 21 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150904 - || || 26 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150905 - || || 18 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150906 - || 2001 TF || 8 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150907 - || || 7 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150908 - || || 8 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150909 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150910 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150911 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150912 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150913 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150914 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150915 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150916 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150917 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150918 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150919 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150920 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150921 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150922 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150923 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150924 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150925 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150926 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150927 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150928 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150929 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150930 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150931 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150932 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150933 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150934 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150935 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150936 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150937 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150938 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150939 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150940 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150941 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150942 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150943 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150944 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150945 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150946 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150947 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150948 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150949 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150950 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150951 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150952 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150953 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150954 - || || 13 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150955 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150956 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150957 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150958 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150959 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150960 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150961 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150962 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150963 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150964 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150965 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150966 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150967 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150968 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150969 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150970 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150971 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150972 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150973 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150974 - || || 14 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150975 - || || 15 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150976 - || || 13 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150977 - || || 13 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150978 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150979 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150980 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150981 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150982 - || || 14 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150983 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150984 - || || 15 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150985 - || || 15 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150986 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150987 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150988 - || || 13 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150989 - || || 17 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150990 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150991 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150992 - || || 24 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150993 - || || 25 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150994 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150995 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150996 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150997 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150998 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150999 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151000 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

0